ClearQuest é uma ferramenta de monitoração de erro e controle de mudança com a técnica UCM, na fabricação de Software utilizando a Suite Rational, mais utilizada no RUP, onde se criam formulários criados com funções geralmente em VB ou PERL, que permitem a equipe de desenvolvimento gerenciar as mudanças e os erros no projeto.

Ciência da computação
Tecnologia da informação